José Maria Rodrigues Alves - Braziliaans voetballer, geboren in 1949
José Marcelo Ferreira - Braziliaans voetballer, geboren in 1973
José Maria Bernardo da Silva - Braziliaans voetballer, geboren in 1954